O 3º Centro de Telemática de Área é uma unidade do Exército Brasileiro. Localizado em São Paulo no bairro do Cambuci, tem como missão operar os Sistemas de Informática e Comunicações do Comando do Exército, na Região do Comando Militar do Sudeste (CMSE).

É um órgão de execução do Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx), que tem como objetivo superar os desafios da modernização contínua dos meios de Tecnologia da Informação, adotando as melhores práticas no planejamento, operação e manutenção dos recursos tecnológicos disponíveis.

Ligações externas 
 

Unidades do Exército Brasileiro